W grupie A Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Francji, Rumunii, Szwajcarii i Albanii. Mecze zostały rozegrane w dniach od 10 do 19 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Francja – Rumunia

Albania – Szwajcaria

Rumunia – Szwajcaria

Francja – Albania

Rumunia – Albania

Szwajcaria – Francja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa A Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016